Dillon är ett efternamn.

Personer med efternamnet
Brenden Dillon, kanadensisk ishockeyspelare
C. Douglas Dillon, amerikansk politiker och diplomat
Charles Dillon Perrine, amerikansk astronom
Émile Joseph Dillon, irländsk journalist
Hugh Dillon, kanadensisk musiker och skådespelare
John Dillon, irländsk politiker
John Blake Dillon, irländsk politiker
Kevin Dillon, amerikansk skådespelar
Kirsty Dillon, brittisk skådespelare
 Lucy Dillon (född 1974), brittisk författare
 Melinda Dillon (född 1939), amerikansk skådespelare
 Michael O. Dillon (född 1947), amerikansk botanist
Matt Dillon, amerikansk skådespelare och regissö
Phyllis Dillon, jamaicansk sångare
Richard C. Dillon, amerikansk politiker

Engelska efternamn